Ruta 38 steht für
 eine Fernstraße in Argentinien, siehe Ruta Nacional 38
 eine Fernstraße in Bolivien, siehe Ruta 38 (Bolivien)